

Geografia

Niemcy 
 Öd – dzielnica Dorfen
 Öd – dzielnica Schrobenhausen

Zobacz też 
 Oed
 Od
 Ödt